Меда Падингтон, британско-француска филмска комедија, режирана је 2014. године од стране Пола Кинга. Сценарио су написали Кинг и Хамиш МекКол, а продуцирао је Дејвид Хајман. Филмска комедија базирана је на књизи Мајкла Бонда Меда Падингтон и урађена је у копродукцији француске компаније StudioCanal са британском компанијом Heyday Films. Филм је објављен у Великој Британији 28. новембра 2014. године. Био је номинован за Емпајр Аворд за најбољи британски филм.

Синопсис 
У дубоким џунглама мрачног Перуа, британски географ Монтгомери Клајд долази у контакт са непознатим врстама медведа. Он је хтео да убије једног од њих како би премерак однео у Британију, али му други медвед узима пиштољ. Сазнаје да је ова породица медведа интелигентна и може да учи енглески језик. Он их назива Луси и Пастузо. Када је полазио бацио је своју капу Пастузу и рекао да су медведи добродошли ако буду желели да иду у Лондон. 

Годинама касније, два медведа живе са својим нећаком у миру све док земљотрес не погађа њихово станиште, те су принуђени да траже склониште под земљом. Растројен и узнемирен због губитка своје куће, Пастузо није у стању да обезбеди дом на време. Он нестаје, а његов шешир сутрадан проналази његов синовац. Тетка Луси наговара нећака да утеху потражи у Лондону на што он пристаје. 

Млади медвед стиже у Лондон, али не успева пронаћи дом. Узима га породица Браун која му даје име Падингтон. План је да код њих остане једну ноћ док не пронађу његово станиште. Падингтон мисли да може пронаћи истраживача који се пре неколико година сусрео у Перуу са његовом родбином. У тој потрази му помаже господин Браун истраживајући архиве и прикупљајући податке из досадашњих експедиција из Перуа. Међутим, убрзо схвата да је то тежак и напоран пут. 

У међувремену, музеј под називом Милсент Клајд који се бави ловом и препарирањем животиња, сазнаје за случај једног медведа у Лондону. Настоји ухватити Падингтона, али породица Браун то не дозвољава и тражи нови дом медведу. 

Падингтон се осећа непожељним у кући и одлучује да је напусти. Креће у потрагу за Монтгомеријем Клајдом да би сазнао да је он преминуо пре много година. Наилази на његову ћерку која се бави истим послом као њен отац. Након што је одлучио да не убије медведа, Монтгамери Клајд је изгубио прилику да постане један од најбогатијих људи. То је уједно и разлог због ког је Монтгамери био презиран од своје ћерке. Њене амбиције су да уради оно што њен отац није хтео. Господин Кари открива њене праве намере и о томе обавештава породицу Браун која га је спасила, а затим одлучила да га и усвоји. Меда Падингтон се коначно осећа срећно и спокојно, јер је нашао нови дом, те своје емоције преноси у писмо које шаље својој тетки Луси.

Признања

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
 

Филмови 2014.
Филмови на енглеском језику
Британски филмови
Филмови базирани на дечјим књигама
Француски филмови
Филмови Blitz-а